Širazi
Širaz
širasko doba
Shirazi (Kenija)
Shiraz Shivji
Báb (Sayyid `Alí Muḥammad Shírází, 1819. – 1850.), osnivač babizma i središnja osoba bahaizma
perzijska mačka
Syrah, sorta vinove loze
širaska salata, perzijska salata od krastavca i rajčica